

Persone 
 Bryson Tiller – cantautore e rapper statunitense
 Henry Tiller – pugile norvegese
 J.T. Tiller – ex cestista statunitense
 Nadja Tiller – attrice austriaca
 Rasmus Tiller – ciclista su strada norvegese

Sport 
 Tiller Futsal – squadra norvegese di calcio a 5